Le tournoi de tennis de Carlsbad est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 23 au .

Yanina Wickmayer remporte le simple dames. En finale, elle bat Nicole Gibbs, décrochant à cette occasion premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gabriela Cé et Verónica Cepede Royg.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Carlsbad
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Carlsbad
Sport en Californie en 2015
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en novembre 2015
Sport aux États-Unis en novembre 2015